Пять франков «Зодиак», или Пять франков «Чёрная» — французская банкнота, выпущенная Банком Франции, выпуск которой начат 29 декабря 1871 года. Она стала первой банкнотой номиналом пять франков.

История 
Эта банкнота выпускалась с 1 февраля 1872 г. по 5 февраля 1874, выпуск банкноты был связан с нехваткой аналогичных 5-франковых монет типа Дюпре.
 
Название банкноты — «Зодиак» связано двумя из двенадцати знаков зодиака, которые изображены на реверсе банкноты: в центре фигура олицетворяющая знак Девы между двумя Близнецами. Также в центре серийный номер.
 
Аверс банкноты, работа художников Камиля Шазаля, Жоржа Дюваля и гравёра Дюжардена. Представлены аллегорические фигуры олицетворяющие: силу, работу и удачу и на реверсе: сельское хозяйство, науку и мудрость (только на банкнотах 1871 года).
 
Водяной знак представляет собой профиль головы женщины и ниже надпись «Банк Франции». Размеры банкноты 125 х 80 мм.

Тип банкноты 1905 года 

В 1905 году введена банкнота нового типа, синего цвета (). По замыслу авторов её цвет и фактуру было трудно подделать. Этому в частности мешал сложный рисунок мелких деталей (рисунок рога изобилия в центре банкноты). Банкнота исчезла из оборота в январе 1912 года с введением нового способа печати банкнот. Новый выпуск банкноты был с июля по декабрь 1914. Банкнота изымалась из обращения с 30 декабря 1918 по 31 декабря 1933 года.

Примечания

Литература 
 Collectif : L’art du billet. Billets de la Banque de France 1800—2000, Banque de France / Paris-Musées, 2000 — ISBN 978-2879004877
 Claude Fayette, Les billets de la Banque de France et du Trésor (1800—2002), C. Fayette Éd., 2003 — ISBN 978-2951634312
 (en) Edited by George S. Cuhaj : Standard Catalog of World Paper Money, General Issues, Vol 2 (1368—1960), 12th ed., Krause Publishing, 2010 — ISBN 978-1440212932

 5
Номиналы во франках
Появились в 1872 году во Франции
1872 год в экономике
Банкноты, вышедшие из обращения в 1933 году